Села:
 Западинці — Полтавська область, Лохвицький район
 Западинці — Хмельницька область, Красилівський район
 Западинці — Хмельницька область, Летичівський район
Залізничні зупинні пункти:
 Западинці — зупинний пункт Південно-Західної залізниці